Sezon 2018 wyścigów Supercars rozpoczął się rundą na torze w Adelajdzie, a zakończył po 16 rundach i 31 wyścigach w Newcastle na ulicznym torze we wschodniej części miasta.

Tytuł mistrzowski zdobył po raz pierwszy w karierze Scott McLaughlin. W klasyfikacji Pirtek Enduro Cup najlepsza okazała się para Craig Lowndes i Steven Richards.

Kalendarz

Lista startowa

Wyniki i klasyfikacja

Uwagi 

Punkty przyznawane kierowcom którzy przejechali dystans minimum 75% wyścigu i przejechali ostatnie okrążenie. W każdej rundzie było maksymalnie 300 punktów do zdobycia.

Przypisy

Bibliografia 
 Archiwum wyników na stronach natsoft.com.au 

2018
2018 w wyścigach samochodowych
2018 w Australii
2018 w Nowej Zelandii